Werner Hülle ist der Name folgender Personen:

* Werner Hülle (Prähistoriker) (1903–1974), deutscher Prähistoriker
 Werner Hülle (Richter) (1903–1992), deutscher Jurist und Richter